Солнечное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Солнечное — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Солнечное — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Солнечное — до 2011 года название села Шуак в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Солнечное — село в Каменском районе.

Россия 
 Солнечное — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Солнечное — село в Ивановском районе Амурской области.
 Солнечное — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Солнечное — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Солнечное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Солнечное — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Солнечное — деревня в Альменевском районе Курганской области.
 Солнечное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Солнечное — село в Русско-Полянском районе Омской области.
 Солнечное — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Солнечное — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Солнечное — посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга.
 Солнечное — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Солнечное — село в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Солнечное — с 1944 по 1958 год название села Асланбек-Шерипово в Шатойском районе Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Солнечное — упразднённое село в бывшем Водновском сельском совете Симферопольского района.
 Солнечное — село в Молодёжненском сельском поселении/Молодёжненском поселковом совете Симферопольского района.
 Солнечное — село в городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете.
 Солнечное (Солнечный) село/посёлок в Нахимовском районе.
Солнечное — название с 1948 до 1962 года села Розовое Бахчисарайского района.

Украина 
 Солнечное — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Солнечное — село в Могилёв-Подольском городском совете Винницкой области.
 Солнечное (до 2016 г. — Ликнеп) — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Солнечное — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Солнечное — посёлок в Запорожском районе Запорожская область.
 Солнечное — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Солнечное — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.
 Солнечное (до 2016 г. — Жовтень) — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Солнечное (до 2016 г. — Ленинское 1-е) — село в Беляевском районе Одесская область.
 Солнечное — село в Машевском районе Полтавской области.
 Солнечное — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Солнечное — село в Подгаецком районе Тернопольской области.
 Солнечное — посёлок в составе города Херсон Херсонской области.
Солнечное — до 1995 г. название села Малое Попово в Береговском районе Закарпатской области.

См. также 
 Солнечный